Liparteliani ist der Nachname von

 Eter Liparteliani (* 1999), georgische Judoka
 Soso Liparteliani (* 1971), georgischer Judoka
 Warlam Liparteliani (* 1989), georgischer Judoka